Балхаш се може односити на:
 Балхашко језеро, језеро у Казахстану
 Балхаш (град), град у Казахстану